В'єві́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на південний захід від Парижа, 70 км на північний захід від Орлеана, 30 км на південний захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 174 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 458,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 В'євік на сайті французького Національного інституту географії
 В'євік на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 В'євік на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 В'євік на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету В'євік на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар